Stadtmühle steht für:
 Stadtmühle CMZ Zürich AG, ein Vorläufer des Getreidemühlenbetriebs Swissmill
 Stadtmühle Alsleben GmbH, ehemaliger Betreiber der Saalemühle, siehe Alsleben (Saale)#Saalemühle

Ortsteile:
 Stadtmühle (Balingen), Wohnplatz und Kulturdenkmal in Balingen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Balingen#Balingen-Stadtmühle
 Stadtmühle (Friedingen an der Donau), Stadtteil in Fridingen, siehe Fridingen an der Donau#Stadtgliederung
 Stadtmühle (Lauda-Königshofen), Wohnplatz auf der Gemarkung des Lauda-Königshofener Stadtteils Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Stadtmühle (Ornbau), Wohnplatz der Stadt Ornbau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Stadtmühle (Seinsheim), Ortsteil in Seinsheim, siehe Seinsheim#Gemeindegliederung
 Obecní Mlýn (Stadtmühle), Einzelsiedlung in Lomnice nad Lužnicí, Tschechien
 Stadtmühl in Gmina Wałcz (Gemeinde Deutsch Krone), Polen

Bauwerke in Deutschland:
 Kraftwerk Stadtmühle Munderkingen
 Stadtmühle in Allstedt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Allstedt
 Stadtmühle Annaburg
 Stadtmühle in Annweiler, siehe Annweiler am Trifels#Wirtschaft
 Stadtmühle in Babenhausen (Hessen), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Babenhausen
 Stadtmühle in Babenhausen (Schwaben), siehe Liste der Baudenkmäler in Babenhausen (Schwaben)
 Stadtmühle in Bad_Bergzabern, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Bergzabern
 Stadtmühle in Bad_Blankenburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Bad Blankenburg
 Stadtmühle Bad Düben
 Stadtmühle in Bad_König, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad König
 Stadtmühle in Bad Salzuflen, siehe Bad Salzuflen#Industriekultur
 Stadtmühle in Bad Sobernheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Bad Sobernheim
 Stadtmühle in Dassel, siehe Dassel#Bauwerke
Stadtmühle Dinkelsbühl
 Stadtmühle in Donauwörth, siehe Liste der Baudenkmäler in Donauwörth
 ehem. Stadtmühle in Düsseldorf, siehe Grabbeplatz#Friedrichsplatz (nach 1815)
 Stadtmühle Kaiserswerth in Düsseldorf, siehe Liste der Windmühlen in Nordrhein-Westfalen
 Stadtmühle in Ebern, siehe Ebern#Historisches Ensemble Altstadt
 Stadtmühle in Ellwangen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ellwangen (Jagst)
 ehem. Stadtmühle in Feuchtwangen, siehe Liste der Baudenkmäler in Feuchtwangen
 Stadtmühle in Sindringen, Forchtenberg, siehe Sindringen#Sehenswürdigkeiten
 Stadtmühle in Forst, siehe Liste der Baudenkmale in Forst (Lausitz)
 ehem. Stadtmühle in Füssen, siehe Liste der Baudenkmäler in Füssen#Füssen
 Stadtmühle in Geldern, siehe Liste der Windmühlen in Nordrhein-Westfalen
 Stadtmühle in Gochsheim, siehe Gochsheim (Kraichtal)#Bauwerke
 Stadtmühle in Groitzsch, siehe Groitzsch#Bauwerke
 Stadtmühle in Hadamar, siehe Geschichte der Stadt Hadamar#Landwirtschaft und Mühlen
 Stadtmühle in Hainichen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Hainichen
 Stadtmühle (Heinsberg) in Heinsberg
 Stadtmühle in Hersbruck, siehe Liste der Baudenkmäler in Hersbruck
 Stadtmühle in Höchstadt_an_der_Aisch, siehe Liste der Baudenkmäler in Höchstadt an der Aisch
 Stadtmühle in Iphofen, siehe Spitalmühle (Iphofen)
 alte Stadtmühle in Königsberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Königsberg in Bayern#Königsberg
 Stadtmühle Alfred Kretzschmar in Königsbrück, siehe Liste der Kulturdenkmale in Königsbrück
 ehem. Stadtmühle in Lauterbach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Lauterbach (Hessen)
 ehem. Stadtmühle in Lohr am Main, siehe Liste der Baudenkmäler in Lohr am Main#Restliche Kernstadt
 Stadtmühle in Malchow, siehe Malchow#Bauwerke
 Stadtmühle in Malsch, siehe Malsch (Landkreis Karlsruhe)#Kultur und Sehenswürdigkeiten
 Stadtmühle in Meisenheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Meisenheim
 Stadtmühle in Mölln, siehe Liste der Kulturdenkmale in Mölln
 obere und untere Stadtmühle in München, siehe Liste der Mühlen in München
 Stadtmühle in Murten, siehe Murten#Sehenswürdigkeiten
 Stadtmühle in Neuss, siehe Liste der Windmühlen in Nordrhein-Westfalen
 ehem. Stadtmühle in Neustadt (Sachsen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Neustadt in Sachsen
 Stadtmühle in Nidda, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Nidda
 Stadtmühle in Assenheim, Niddatal, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Niddatal#Assenheim
 Stadtmühle in Oschatz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Oschatz
 Stadtmühle in Osterburken, siehe Osterburken#Bauwerke
 alte Stadtmühle in Ostritz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Ostritz#Ostritz
 ehem. Stadtmühle in Pappenheim, siehe Liste der Baudenkmäler in Pappenheim#Pappenheim
 ehem. Stadtmühle in Radeberg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radeberg
 Stadtmühle in Salmünster, siehe Salmünster#Sehenswürdigkeiten
 ehem. Stadtmühle in Scheinfeld, siehe Liste der Baudenkmäler in Scheinfeld
 Stadtmühle in Scheßlitz, siehe Liste der Baudenkmäler in Scheßlitz
 Stadtmühle in Schwedt, siehe Liste der Baudenkmale in Schwedt/Oder
 Stadtmühle in Seßlach, siehe Liste der Baudenkmäler in Seßlach#Seßlach
 Stadtmühle in Spalt, siehe Spalt#Bauwerke (einschließlich Museen)
 Stadtmühle in Schwäbisch_Hall, siehe Liste der Kulturdenkmale in Schwäbisch Hall
 Stadtmühle am Steinberg, Volkach, siehe Schaubmühle
 Stadtmühle in Rennersdorf-Neudörfel, Stolpen, siehe Liste der technischen Denkmale im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (O–Z)
 Stadtmühle in Templin, siehe Liste der Baudenkmale in Templin
 Stadtmühle in Traben-Trarbach, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Traben-Trarbach
 Stadtmühle Uebigau in Uebigau-Wahrenbrück
 Stadtmühle in Velden, siehe Liste der Baudenkmäler in Velden (Pegnitz)#Velden
 Stadtmühle in Waldenbuch, siehe Waldenbuch#Bauwerke
 ehem. Stadtmühle in Wassertrüdingen, siehe Liste der Baudenkmäler in Wassertrüdingen#Wassertrüdingen
 ehem. Stadtmühle in Weismain, siehe Liste der Baudenkmäler in Weismain#Ehemalige Baudenkmäler
 ehem. Stadtmühle in Weißenburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Weißenburg in Bayern
 alte Stadtmühle in Willisau, siehe Willisau#Alte Stadtmühle
 alte Stadtmühle in Wismar, siehe Liste der Baudenkmale in Wismar
 Stadtmühle in Wittstock/Dosse, siehe Liste der Baudenkmale in Wittstock/Dosse#Wittstock/Dosse
 alte Stadtmühle in Wolfstein, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wolfstein
 ehem. Stadtmühle in Zuffenhausen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Zuffenhausen

Bauwerke in Österreich und der Schweiz:
 Stadtmühle in Glurns, Österreich, siehe Liste der Baudenkmäler in Glurns
 Stadtmühle in Graz, Österreich, siehe 
 Stadtmühle in Bern, Schweiz, siehe Liste der Kulturgüter in Bern/Innere Stadt (Ost)